Розенблат, Розенблатт () — німецьке прізвище, що з огляду на історію стало використовуватися пізніше і як єврейське прізвище. У перекладі — «рожевий лист».

 Розенблат Борислав Соломонович (1969) — український політик
 Френк Розенблат (1928—1971) — американський учений
 Герман Розенблат (1929—2015) — в'язень нацистського концтабору
 Йозеф Розенблат (1882—1933) — американський синагогальний кантор
 Сьюзен Розенблат (1933—2004) — американська письменниця відома як Сьюзен Зонтаґ

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища